229 км, 229-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 582734.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 796118.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Красногвардеец 2 — Новоперелюбская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810963.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Никель — Сакмарская, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813614.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827833.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 862216.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606515.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 793270.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 049036.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296062.
 229 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 840202.